В настоящее время большинство населения Ирана (60 %) говорит на фарси (иранская группа), около 40 % на азербайджанском.

Общие сведения 
В силу того, что в Иране проживает множество народов, в стране широко распространены и другие языки, многие из которых закреплены как региональные, являясь коренными языками проживающих в стране народов. Помимо персидского, множество публикаций и трансляций ведутся на других достаточно популярных в Иране языках, таких как курдский, азербайджанский, и даже на менее популярных арабском и армянском.

В разных публикациях и статистических оценках приводятся разные цифры по распространенности тех или иных языков, данные сильно разнятся. Так, многие исследователи оценивают число носителей персидского языка в 55-65 %, тогда как официальная перепись населения, определяя грамотность как умение читать и писать простые тексты на фарси, приводит цифру 84,75 %.

Основа языковой политики закреплены в Конституции страны, 15 статья которой гласит:

 Официальным и общим языком и алфавитом для иранского народа является персидский язык и персидский алфавит. Официальные документы и тексты, официальная переписка и учебники должны быть написаны на этом языке этим алфавитом, однако местные национальные языки могут свободно использоваться наряду с персидским языком в прессе и иных средствах массовой информации, а также для преподавания национальных литератур в школах.

Языки по численности носителей 

В данной таблице собраны языки Ирана по числу носителей.

Под угрозой исчезновения 
В настоящий момент два языка в Иране находятся под угрозой исчезновения. Это новоарамейский (около 15,000 носителей на 1994 год) и брауи (около 20,000 носителей на 2007 год)

Самые распространённые языки

Персидский язык 

Всего: 36 033 242 чел.

Тюркские языки 

Всего: 18 127 716 чел.

Курдский язык 

Всего: 6 083 944 чел.

Лурский язык 

Всего: 5 629 209 чел.

См. также 
 Население Ирана

Примечания 

Языки Ирана